Stradivarius steht für

 Antonio Stradivari, Geigenbauer (auch Bezeichnung für von ihm gebaute Instrumente)
 Stradivarius (Musiklabel), italienisches Plattenlabel mit Schwerpunkt Alte Musik 
 die Modemarke Stradivarius des Konzerns Inditex

Siehe auch:
 Stratovarius, finnische Symphonic-Metal-Band